

Мілославиці — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілославиці — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства